L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 15 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Andrea Strnadová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1993
France
Tennis en France en 1993
Tennis en février 1993